Karneval in Köln steht für:

 Kölner Karneval, rheinisches Volksfest
 Karneval in Köln (Fernsehsendung), Fernsehaufzeichnung einer Karnevalssitzung aus Köln